Antoine-Louis Montalant (1701-1744), un orfèvre breton ;
 Denis-Stanislas Montalant (1824-1904), dit Talbot, un acteur français.